Hochkommissar oder Hoher Kommissar steht für:

 Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) bei den Vereinten Nationen
 Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte
 Hoher Kommissar für nationale Minderheiten bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
 Hochkommissar (Commonwealth), der höchste diplomatische Vertreter eines Commonwealth-Landes in einem anderen Land des Commonwealth
 Haut-Commissaire de la République, Repräsentanten Frankreichs in Überseegebieten während der Dekolonisation, heute noch in Neukaledonien und Französisch-Polynesien
 Hoher Kommissar (Völkerbund), Vertreter des Völkerbunds 1920–1946
 Hoher Kommissar (Deutschland), höchster Vertreter der westlichen alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges
 Liste der Hochkommissare (österreichische Besatzungszeit), die Militärkommandanten im besetzten Nachkriegsösterreich
 Haut-Commissaire à l’énergie atomique, Leiter der französischen Atomenergiekommission (CEA)
 Haut Commissaire de Province, Hochkommissar und Provinzvorsteher in Burkina Faso